Singler ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Singler (* 1961), deutscher Sportwissenschaftler und Journalist
 Kyle Singler (* 1988), US-amerikanischer Basketballspieler